Algemeen: het gebruik van een accumulator: het opslaan, een voorraad beheren van uiteenlopende aard, of het maken daarvan.
Kapitaalaccumulatie accumulatie van kapitaal
Fysisch-geografisch: accumulatie (geologie), het opeenhopen of accumuleren van materiaal door eolische, fluviatiele of fluvioperiglaciale invloed.
Biologisch: bioaccumulatie, de geleidelijke ophoping van chemische stoffen in een organisme.
Taalkundig: accumulatio: een stijlfiguur waarbij elementen worden opgesomd.